Сен-Пріє́ст-Лігу́р, Сен-Прієст-Ліґур () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Верхня В'єнна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 370 км на південь від Парижа, 23 км на південь від Ліможа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 271 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 648,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Прієст-Лігур на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Прієст-Лігур на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Прієст-Лігур на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Прієст-Лігур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Прієст-Лігур на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня В'єнна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня В'єнна